Eric Williams (politicus), premier van Trinidad en Tobago
Eric Williams (coureur), Brits motorcoureur
Eric Williams (basketballer), Amerikaans basketballer